Indianapolis 500 1924 je bila dvanajsta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis in prva dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1924. Potekala je 30. maja 1924.

Rezultati

1924 v športu
Sezona Velikih nagrad 1924
1924